Uperniviarsuk bezeichnet:
 Uperniviarsuk (Insel, Kangaamiut Kangerluarsuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uperniviarsuk (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uperniviarsuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland